Редован (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Баха-дель-Сегура. Занимает площадь 9,45 км². Население — 7467 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 
 
 
 Fotografías y comentarios sobre Redovan
 
 Foro interactivo de Redovan

Муниципалитеты Аликанте